Sönnersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sönnersttjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)
Sönnersttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,8 ha)
Sönnersttjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,82 ha)
Sönnersttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,19 ha)
Sönnersttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Sönnersttjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (8,48 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn